

Patronyme
 Jean d'Annoux (1918-2002), Général français
 Jean-Claude Annoux, un musicien.

Toponyme 
 Annoux, une commune française de l'Yonne ;
 Anoux commune française de Meurthe-et-Moselle;

Zoologie 
 Anous genre d'oiseaux de la famille des Laridae

 

Annoux (homonymie)